Кубок Союзной Республики Югославии по баскетболу среди мужчин — ежегодное соревнование мужских баскетбольных клубов Союзной Республики Югославии, второе по значимости соревнование в после чемпионата страны. Кубок проводился с 1992 по 2002 год. C 2003 года, с момента преобразования Союзной Республики в страну Сербия и Черногория, турнир стал называться Кубок Радивоя Корача, до этого Кубком Корача назывался европейский клубный турнир. После распада в июне 2006 года Государственного Союза Сербии и Черногории в странах стали проводиться отдельные соревнования: Кубок Сербии (Кубок Радивоя Корача) и Кубок Черногории.

Финалы

Титулы

См. также

Ссылки 
 история кубка на kls.rs
 История Кубка СР Югославии на kss.rs

Соревнования по баскетболу в Сербии
Национальные баскетбольные соревнования